Approche, un terme de typographie.
 La procédure d'approche, phase du vol précédant l'atterrissage.
 En alpinisme ou escalade, le trajet à pied peu difficile pour accéder à la paroi rocheuse ou aux premières difficultés techniques.